Az Úrvalsdeild 1989-es szezonja volt a bajnokság hetvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a KA lett. Ez volt a klub első, és eddig egyetlen bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1989

1989
Izland 1